Пари́жский догово́р, подписанный 18 апреля 1951 года между Францией, Западной Германией, Италией и тремя странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) создал Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), которое впоследствии стало частью Европейского союза. Договор вступил в силу 23 июля 1952 года и истёк 23 июля 2002 года, спустя ровно пятьдесят лет после его вступления в силу.

Договор считается основополагающим в деле объединения Европы после второй мировой войны. Он объединил некоторых из бывших врагов во время войны, создав совместное производство угля и стали, ключевые ресурсы, которые ранее занимали центральное место в военных действиях.

См. также 
 Договоры Европейского союза
 Римский договор
 Договор слияния
 Маастрихтский договор
 Амстердамский договор
 Лиссабонский договор
 Международное экономическое совещание в Москве

Примечания

Ссылки 
 EU treaties | European Union — портал «Европа»
 Chronological overview — EUR-Lex — портал «EUR-Lex»
 Договор Европейского объединения угля и стали
 The Origins 1945—1957 — The history of the European Union and European Citizenship

Евроинтеграция
Договоры Европейского союза
История Европейского союза